Николай Панкратов:
 Панкратов, Николай Владимирович (род. 1982) — спортсмен.
Панкратов, Николай Иванович (род. 1940) — советский колхозный работник, Герой Социалистического Труда (1981).
 Панкратов, Николай Николаевич (ум. 1904) — русский шашечный композитор и шашечный теоретик.